Whitehill (apelido) — apelido (sobrenome) britânico
 Whitehill ou Bordon — paróquia no condado de Hampshire, Reino Unido

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes